Firgas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Firgas ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Firgas är lite bergig. En vik av havet är nära Firgas norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Firgas. Runt Firgas är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km öster om Firgas. I omgivningarna runt Firgas  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna